Voici la liste des planètes mineures numérotées de 254001 à 255000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 254001 à 255000

254001-254100

254101-254200

254201-254300

254301-254400

254401-254500

254501-254600

254601-254700

254701-254800

254801-254900

254901-255000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000